Николай Чуприна:
 Чуприна, Николай Нестерович (род. 1948) — депутат ГД РФ.
 Чуприна, Николай Николаевич (род. 1962) — советский и украинский гребец.